Кушница:
 Кушница — село в Иршавском районе Закарпатской области Украины.
 Кушница — река на Украине, левый приток Боржавы.
 Кушница — болгарское название горы Пангеон в Греции.